Laura Pollán (1948-2011) – attivista e politica cubana
 Michael Pollan (1955) – giornalista, saggista e docente statunitense
 Tracy Pollan (1960) – attrice statunitense